Il singolare del Wembley Championship 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jakob Hlasek era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Martin Střelba.

Michael Chang ha battuto in finale 6–2, 6–1, 6–1 Guy Forget.

Teste di serie

  John McEnroe (semifinali)
  Michael Chang (campione)
  Brad Gilbert (quarti di finale)
  Jimmy Connors (primo turno)

 Jakob Hlasek (primo turno) 
 Kevin Curren (secondo turno) 
 Andrej Česnokov (quarti di finale) 
 Miloslav Mečíř (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1989